Spring Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Spring Island (Idaho)
 Spring Island (Maine)
 Spring Island (Maryland)
 Spring Island (South Carolina)

in Kanada:
 Spring Island (British Columbia)